Хакан Эрдоган (, род. 29 января 1966) — турецкий шахматист, мастер ФИДЕ.

Чемпион Турции 1991 г.

В составе сборной Турции участник шахматных олимпиад 1988 и 2000 гг. (в 2000 г. играл за 2-ю сборную), командных чемпионатов Европы 1999 и 2001 гг., Балканиад 1992 и 1994 гг. В 1999 г. получил малую серебряную медаль командного чемпионата Европы за 2-й результат среди запасных участников.

Участник личных чемпионатов Европы.

Участник юниорского чемпионата Европы 1985 г.

В 1995 и 2000 гг. представлял Турцию в зональных турнирах.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии Х. Эрдогана  в базе Chessgames
 Личная карточка Х. Эрдогана  на сайте 365Chess

Шахматисты Турции
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Мастера ФИДЕ по шахматам